Копець Костюшка — назва штучних курганів у різних населених пунктах Польщі, створених на честь польського національного героя Тадеуша Косцюшко.
Копець Костюшка (), Краків
 Копець Костюшка, Олькуш
 Копець Костюшка, Поланець
 Копець Костюшка, Терногород

Див. також 
 Копець Люблінської унії